The Famous Five (1978) - Britse televisieserie, gebaseerd op de boeken van Enid Blyton
 The Famous Five (1995) - Britse televisieserie, gebaseerd op de boeken van Enid Blyton
 The Famous Five: Five on a Treasure Island - computerspel
 The Famous Five (Canada) - groep Canadese suffragettes die een rechtszaak aanspanden om de erkenning te krijgen dat een vrouw ook een persoon is